John Nilsson je ime več osebnosti:

 John Nilsson (hokejist)
 John Nilsson (kolesar)
 John Nilsson (nogometaš)
 John Nilsson (sankač)